Ciampi es un apellido de origen italiano. Es el apellido de:
 Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016), político italiano.
 Silvano Ciampi, ciclista italiano.
 Yves Ciampi, (1921-1982), director de cine francés.